

Cinema 
 Prova schiacciante (Shattered) – film del 1991 diretto da Wolfgang Petersen
 Prova schiacciante (Hard Evidence) – film del 1995 diretto da Michael Kennedy

Letteratura 
 Prova schiacciante (Compelling Evidence) – romanzo di Steve Martini del 1992

Televisione 
 Prova schiacciante (The Burden of Proof) – film per la televisione del 1992 diretto da Mike Robe